Smíšená čtyřhra French Open 2019 probíhala na přelomu května a června 2019. Do smíšené soutěže pařížského tenisového grandslamu hraného na antuce v areálu Stade Roland-Garros nastoupilo třicet dva dvojic.

Tenisté si do deblových žebříčků ATP a WTA nepřipsali žádné body. První kolo bylo rozehráno 29. května 2019 a finále se uskutečnilo v pátek 7. června na třetím největším dvorci Simonne Mathieuové, jakožto první ze všech závěrečných duelů grandslamu. Plánovaný čtvrteční termín byl zrušen pro vytrvalý déšť.

Vítězem se stal nenasazený tchajwansko-chorvatský pár Latisha Chan a Ivan Dodig, který jako první v otevřené éře French Open obhájil trofej z mixu. Finále mělo shodné složení jako v roce 2018. Šampioni v něm opět zdolali kanadsko-chorvatské turnajové dvojky Gabrielu Dabrowskou s Matem Pavićem po dvousetovém průběhu 6–1 a 7–6. Chanová s Dodigem získali druhou grandslamovou trofej ze smíšené čtyřhry. Rozdělíli si částku 121 000 eur, finalisté pak poloviční prémii.

Nasazení párů 
 Nicole Melicharová /  Bruno Soares (semifinále)
 Gabriela Dabrowská /  Mate Pavić (finále)
 Barbora Krejčíková /  Rajeev Ram (odstoupili)
 Demi Schuursová /  Jean-Julien Rojer (1. kolo)
 Čang Šuaj /  John Peers (čtvrtfinále)
 Čan Chao-čching /  Oliver Marach (čtvrtfinále)
 Alicja Rosolská /  Nikola Mektić (čtvrtfinále)
 Anna-Lena Grönefeldová /  Robert Farah (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Smíšená čtyřhra